Вардке́с Лево́нович Айрапетя́н (; 2 марта 1935, Тбилиси — Март 2004, Москва) — армянский педагог, благотворитель и общественный деятель.

Образование 
 Среднюю школу окончил в Одессе.
 1978 — выпускник исторического факультета Московского педагогического института.

Трудовая деятельность 
 Преподавал в школах Тбилиси, Ленинграда и Москвы.
 Заместитель директора Московского Художественного училища памяти 1905 года.
 Проректор Московского Государственного Музыкально-педагогического института имени Гнесиных.
 1989 — основал общественную организацию Национальный центр армянской культуры «Вернатун», призванный обслуживать культурные и просветительские интересы внутренней армянской диаспоры СССР.
 1993—1997 — был директором армянской общеобразовательной средней школы.
 1989—2002 — им же были открыты 34 воскресные школы в густонаселённых армянами областях России.

Ссылки 
 Вардкес Айрапетян

Педагоги Армении
Преподаватели МАХУ